Ройлянка — название населённых пунктов.

Украина 
 Ройлянка — село в Саратском районе Одесской области.
 Ройлянка — село в Татарбунарском районе Одесской области.